Валери (и ; ):

Фамилия 

 Валери, Валерио (1883—1963) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 
 Валери, Джоан (1911—1983) — греко-американская актриса театра и кино.
 Вале́ри, Карл (род. 1984) — австралийский футболист итальянского происхождения.
 Валери́, Поль (1871—1945; наст. имя — Амбруа́з Поль Туссе́н Жюль Валери́) — французский поэт, эссеист, философ.
 Валери́, Стефан (род. 1962) — политик Монако.
 Валери, Ян (род. 1999) — французский футболист.
 Валери, Франка (1920—2020) — итальянская актриса театра и кино.

Прочее 
 «Валери» — издательство.

См. также 
 Валерий (стр. значений)